

Llocs 
 Noda (Azerbaidjan), municipi de l'Azerbaidjan.
 Noda (Chiba), municipi (ciutat) de la prefectura de Chiba, Japó.
 Noda (Iwate), municipi (poble) de la prefectura d'Iwate, Japó.
 Noda (Osaka), barri d'Osaka, Japó.
 Nöda, municipi de Turíngia, Alemanya.

Altres 
 Noda, cognom japonés.
Pàgines de desambiguació